1926/27 was het 35ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Newcastle United werd landskampioen en verbrak zo de hegemonie van Huddersfield Town.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1926/27